Какимбек Салыков (; 22 января 1932 — 27 ноября 2013) — советский государственный и политический деятель, первый секретарь Каракалпакского обкома Коммунистической партии Узбекской ССР (1984—1989), поэт.

Биография 
Родился в 1932 году. Происходит из рода карауыл племени аргын.

Окончил Московский институт цветных металлов имени М. И. Калинина в 1955 году.

После окончания института работал инженером, а позже и начальником шахты в горнодобывающей промышленности Казахстана

 В 1966—1970 — первый секретарь Джезказганского горкома Компартии Казахстана.
 В 1970—1975 — второй секретарь Джезказганского обкома КП Казахстана
 В 1975—1984 — инспектор ЦК КПСС.
 В 1984—1989 — первый секретарь Каракалпакского обкома компартии Узбекистана.
 В 1989—1992 — народный депутат СССР, председатель Комитета Верховного Совета СССР по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов.

Член ЦК КПСС (1986—1990).

В 1977 году издал первый сборник стихов.

В 1981 году выпустил книгу «Нурлы кундер» на кыргызском языке, а в 1983 году — сборник «Жезкиик» на узбекском языке.

Награды 
 Орден Парасат
 Орден «Барыс» 3 степени из рук президента РК (2012)
 Заслуженный деятель Казахстана (2001)
 Орден Ленина
 Два Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Дружбы народов
 Медали

Память

В честь Салыкова названы 
 Набережная Какимбека Салыкова в Кокшетау.

Примечания

Ссылки 
 Какимбек Салыков, биография
 [www.az-libr.ru/index.htm?Persons&H0B/f5b61940/index Биография]
 Статья Ерулана Канапьянова о К.Салыкове https://web.archive.org/web/20140303080654/http://www.kazpravda.kz/ida.php?ida=52070
 Он был поэт и человек с большой буквы — памяти Какимбека Салыкова посвящается
 Горняк - по профессии, поэт – по призванию 
 90 лет Какимбеку Салыкову: Как почтят память великого поэта 
 Кітапхана тікелей эфирде таратқан екен, көремін дегендерге, мінекей 

Выпускники вузов Москвы
Первые секретари Каракалпакского обкома КП Узбекистана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Поэты Казахстана
Члены ЦК КПСС
Первые секретари Джезказганского горкома КП Казахстана
Инспекторы ЦК КПСС
Вторые секретари Джезказганского обкома КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 10-го созыва
Члены Верховного Совета СССР (1989—1991)
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС